Ченовац () — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 423 человека (367 сербов, 55 цыган и 1 лицо другой национальности).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Первому бошняцкому приходу Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии.

Примечания 

Населённые пункты Сербии